Iannotta ist der Familienname folgender Personen:

 Kevin Iannotta (* 1993), deutscher Nachwuchsschauspieler und Synchronsprecher
 Salvatore Iannotta (* 1953), Physiker
 Sandro Iannotta (* 1998), deutscher Synchronsprecher